Bonnaz steht für:
 Sándor II. Bonnaz (1812–1889), Bischof des Csanáder Bistums
 eine Ortschaft in der Gemeinde Fillinges im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Bonaz
 Bonas (Begriffsklärung)
 Bonatz